Mourning Becomes Electra (obra de teatre), obra teatral de 1931 escrita per Eugene O'Neill
 Mourning Becomes Electra (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1947 dirigida per Dudley Nichols, basada en l'obra d'O'Neill.
 Mourning Becomes Electra (òpera), òpera de 1967 del compositor Marvin David Levy i llibret de Henry W. Butler, basat en l'obra d'O'Neill.